Karl von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Karl Ludwig (Nassau-Saarbrücken) (1665–1723), Graf von Nassau-Saarbrücken
 Karl Heinrich von Nassau-Siegen (1743–1808), französischer Abenteurer und Marineoffizier